Karel II van Oostenrijk, hertog van Karinthië (1540-1590)
Karel van Oostenrijk (1590-1624), zoon van Karel II van Oostenrijk en bisschop
Karel van Oostenrijk-Teschen (1771-1847), Oostenrijks militair
Karel I van Oostenrijk (1887-1922), keizer
Zie ook: Karel van Habsburg, doorverwijspagina.